Два корабля Королевского флота носили название HMS Foudroyant, от французского Foudroyant (). Третий переименован на стапеле.

 HMS Foudroyant (1758) — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга, взятый у французов в 1758; отправлен на слом в 1787.
 HMS Foudroyant (1798) — 80-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1798. Использовался как брандвахта с 1820, как учебный корабль с 1862. Продан в 1892, был гражданским учебным судном, разбился в 1897.
 HMS Foudroyant планировался как линкор с таким названием. Переименован в HMS Neptune незадолго до спуска на воду в 1909.

См. также 
HMS Trincomalee был переименован в Foudroyant в 1897, когда служил заменой потерянного учебного судна.  Название Trincomalee возвращено в 1991, сохранился как корабль-музей.
HMS Implacable (1805), бывший французский Duguay-Trouin, переименован в Foudroyant в 1943, затоплен в 1949.
 Французские корабли под названием Le Foudroyant